Psilus är ett släkte av steklar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1801. Psilus ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Psilus